ABN AMRO World Tennis Tournament 2012 — 40-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в нидерландском городе Роттердам, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2012 году турнир прошёл с 13 по 19 февраля.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Роджер Федерер (№ 3 в мире на тот момент).

Одиночный турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Роджер Федерер выигрывает свой первый одиночный турнир на соревнованиях ассоциации в году и 71й за карьеру. На этом турнире он побеждает во второй раз (до этого в 2005 году).
 Хуан Мартин дель Потро играет свой 14й одиночный финал на соревнованиях ассоциации за карьеру.

Парный турнир

Факты 
 Ненад Зимонич выигрывает свой первый в году и 44й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура. На этом турнире он побеждает в третий раз (До этого в 2009 и 2010 годах совместно с Даниэлем Нестором).
 Микаэль Льодра выигрывает свой первый в году и 23й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.

См. также 
 ABN AMRO World Tennis Tournament
 Мировой Тур ATP 2012 года
 Мировой Тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт   
 
 

Нидерланды
Теннис
Февраль 2012 года
2012